Авраа́м Ме́льников: Мельников, Авраам (1892—1960) — израильский художник, скульптор.
 Мельников, Авраам Иванович (1784—1854) — русский архитектор.